Luis Sosa – cestista venezuelano
Luis Sosa – calciatore messicano
Luis Sosa – pallavolista cubano